I Love You (canção de Mary J. Blige)
I Love You (canção de Vasiliy Lazarovich)

Veja também 
Eu Te Amo
I Love You, I Love You Not
I Love You, Man

Desambiguação